Schliessler oder Schließler ist der Familienname folgender Personen:

 Jochen Schliessler (* 1964), deutscher Dokumentarfilmer
 Martin Schliessler (1929–2008), deutscher Abenteurer, Filmemacher und Künstler
 Otto Schließler (1885–1964), deutscher Bildhauer
 Tina Schliessler (* 1962), deutsche Fotografin und Illustratorin 
 Tobias A. Schliessler (* 1958), deutscher Kameramann